La frase en francés L'Enfant Sauvage (el niño salvaje) puede referirse a :

 L'Enfant Sauvage, álbum de estudio de 2012 de la banda francesa Gojira;
 «L'Enfant Sauvage», canción de Gojira y sencillo de su álbum homónimo;
 L'Enfant Sauvage, conocida en español como El pequeño salvaje, película francesa de 1970.